Le , saint Pierre Fourier créa la paroisse Saint-Joseph (ou ban de Saint-Joseph) à l'emplacement de ce qui deviendra plus tard le village du Tholy, dans les Vosges.

Doyenné de Remiremont, diocèse de Saint-Dié-des-Vosges.

Le , la paroisse Saint-Joseph du Tholy se fond dans une nouvelle et paroisse, Saint-Gérard-de-la-Vallée-des-Lacs.

Liste des curés 
 1664–1674 : Charles Deshayes
 1674–1676 : Charles Jacquetz
 1676–1698 : Claude Cusson
 1698–1701 : Varlet
 1701–1724 : Pierre Marchal
 1724–1727 : François Martin
 1727–1733 : François Piogret
 1733–1742 : Dominique Plaid
 1742–1748 : Alexandre Ferry
 1748–1752 : Bernard Defermont
 1752–1771 : Joseph Robinot
 1771–1775 : Pierre Gérard
 1775–1790 : Jean-Baptiste Marcel
 1790–1822 : Jean-Nicolas Laval
 1822–1829 : Jean-Joseph Aubert
 1829–1866 : Antoine Michel
 1866–1884 : Aubry
 1884–1891 : Vaucourt
 1891–1935 : Henri Adam
 1935–1943 : Léon Munier
 1943–1956 : Hubert Joly
 1956–2005 : Pierre Behncke

Paroisse en France